Чемпионат мира по баскетболу 1963 — 4-й чемпионат мира по баскетболу среди мужчин. Место проведения — Бразилия. Сроки — с 12 по 25 мая 1963.

История

Команды

Ход турнира

Результаты

Предварительный раунд

Группа А

Группа Β

Группа C

Игры за 8−13-е места

Финальный этап

Места 
 Бразилия
 Югославия
 СССР
 США
 Франция
 Пуэрто-Рико
 Италия
 Аргентина
 Мексика
 Уругвай
 Канада
 Перу
 Япония

Символическая сборная турнира

Примечания

Ссылки 
 ФИБА ЧМ-1963 
 4-й чемпионат мира по баскетболу.
 Статистика на todor66.com 

Чемпионаты мира по баскетболу
1963 год в баскетболе
Май 1963 года
Чемпионаты мира в Бразилии